Arkab Prior – gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca
 Arkab Posterior – gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca